Die Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen beginnt in der Regel im September eines jeden Jahres.

Auch bei Sonder- oder Notsitzungen des Gremiums führt der Präsident den Vorsitz. Die Präsidentschaft ist ein Amt, welches von der Generalversammlung jährlich vergeben wird.

Generalversammlung
!
!